Gothicisme (en suédois Göticism) : courant proto-nationaliste vivace en Suède en particulier au , et dont les partisans pensaient que les Suédois avaient pour ancêtres les Goths.
Gothicisme ou Mouvement gothique : mouvement apparu à la fin des années 1970.